Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sherwood Stewart e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Peter Fleming e John McEnroe 7-5, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (finale)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (campioni)
 Brian Gottfried /  Robert Lutz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1981